Neuschneidmühle ist ein Ortsname:
 Neuschneidmühle (Küps), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Neuschneidmühle (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Neuschneidmühle (Nordhalben), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern